DPG est un code qui peut désigner :
 .

DPG est un sigle qui peut désigner :
 Dark Polo Gang, un groupe de musique trap italien ;
 Deutsche Physikalische Gesellschaft (en français : Société allemande de physique) ;
 Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (en français : Société allemande de psychanalyse) ;
 Diplomatic Protection Group (en français : Groupe de Protection diplomatique) ;
 DPG Media, un groupe de média belge ;
 DPG Recordz, un label discographique américain ;
 Dogg Pound Gangstas, un groupe de hip-hop américain ;
 Dulwich Picture Gallery, musée des beaux-arts à Dulwich, Royaume-Unis.

Code